Мексиканская империя:

 Первая Мексиканская империя
 Вторая Мексиканская империя